Свяще́нные те́ксты, или религио́зные те́ксты, — тексты, которые в различных религиях рассматриваются как священные и занимают центральное место в их религиозной традиции.

Данные тексты заявляют о своём сверхчеловеческом происхождении или вдохновении определённого божества. В религиозных текстах очень важна преемственность передачи сакрального знания.

Особенности 
Исторически сложилось так, что те или иные религиозные тексты в мифологической форме рассказывают о происхождении мира, о его сакральном устройстве, о прародителях человека и первых людях. Большое место в них уделяется описанию священных обрядов и церемоний, рассказывается о нормах поведения и законах бытия. Некоторые религиозные тексты являются доступными для всех, а есть те, с которыми могут ознакомиться лишь посвящённые данной религии.

Большинство религий обнародовало правила, определяющие критерии оценки своих религиозных текстов и ограничения на их изменения.

Таблица

Список религиозных текстов 
Список религиозных текстов, используемых в различных религиях (в алфавитном порядке):

Адидам 
 Писания Франклина Альберта Джонса известного как Ади да Любовь-Ананда Самрадж
 Алетэон
 Компаньоны Лошади Истинного Заката
 Завет Лошади Заката
 Гностикон
 Сердце Ади дам Откровение
 Не-Два это Мир
 Пневматон
 Трансцендентный Реализм

Эфирийское общество 

 Девять свобод

Айявари 
 Акилатиратту Амманай (англ. Akilathirattu Ammanai)
 Арул Нул (англ. Arul Nool)

Асатру 
 Речи Высокого
 Эдда
 Старшая Эдда
 Младшая Эдда

Атонизм 
 Великий гимн Атону

Ацтекская религия 
 Группа Борджиа кодексы

Бахаи 
Книги Баха’у’лаха
 Четыре долины (версия 1857)
 Семь долин (версия 1860)
 Спрятанные слова Баха’у’лаха (на арабском 1857)
 Спрятанные слова Баха’у’лаха (На персидском 1857)
 Драгоценные камни Божественных Мистерий (1859)
 Книга аттестации (частично на персидском и частично арабском 1861)
 Призыв Господа Воинств (1868)
 Скиния единства (1870)
 Китаб-и-Агдас (завершён в 1873)
 Дощечки Баха’у’лаха раскрытые после the Китаб-и-Агдаса (написанные до 1892)
 Послание Сыну Волка (1890)
 Крупицы знаний из Писаний Баха’у’лаха (сборник, выбранный Шоги Эффенди из сочинений Баха’у’лаха', 1853 по 1892)

Бон 
Бонские Ганджур и Данджур

Буддизм 

 Буддизм Тхеравады
 Трипитака или Палийский канон
 Виная-питака
 Сутта-питака
 Дигха-никая, «длинные» лекции.
 Мадджхима-никая, «средней длины» лекции.
 Самъютта-никая, «связанные» лекции.
 Ангуттара-никая, «численные» лекции.
 Кхуддака-никая, «малая коллекция».
 Абхидхамма-питака

 Дальневосточная Махаяна

 Китайские буддийские сутры Махаяны из китайской Трипитаки, включая такие сутры как
 Алмазная сутра и Сутра сердца
 Шурангама сутра и её Шурангама мантра
 Мантра великого сострадания
 Буддизм Чистой Земли
 Длинная Сукхавативьюха сутра
 Амитабха сутра
 Амитаюрдхана сутра
 и другие сутры Чистых Земель
 Тяньтай, Тэндай, и Нитирэн
 Лотосовая сутра
 Сингон
 Махавайрочана сутра
 Ваджрасекхара сутра

 Тибетский буддизм
 Тибетские Ганджур и Данджур

Викка 
 Книга теней
 Обязанность богини
 Тройной закон
 Викканская сеть

Герметизм 
 Герметический корпус, Кибалион, Изумрудная скрижаль и связанные писания

Даосизм 
 Дао цзан — IV век н. э. вкдючает в себя такие ключевые тексты как
 И цзин
 Дао дэ цзин
 Чжуан-цзы
 Баопу-цзы
 Иньфуцзин
 Гуань-цзы
 Ле-цзы
 Саньхуанвэнь
 Юньцзи цицянь
 Сишэнцзин
 Сянъэр
 Тайпинцзин
 Уфуцзин
 Учжэньпянь
 Хуантинцзин
 Хуахуцзин
 Цаньтунци
и многие другие

Джайнизм 
 Шветамбары

 11 Анг
 второстепенное
 12 Упангас, 4 Мула-сутр, 6 Чеда-сутр, 2 Чулика-сутр, 10 Пракирнакас

 Дигамбары
 Кармапрабхита, также называемая Саткхандагамой
 Кашаяпрабхита

 Неденоминационное/Неспецифическое
 Джина Виджая
 Таттвартха сутра
 Гадхахасти Махабхашия (авторитетный и древнейший комментаркий к Таттвартха сутре)

Джедаизм 
 Айономика
 Рамагхон

Дискордианизм 
 Принципия Дискордия

Древнеегипетская религия 

Старое царство
 Тексты пирамид

Первый промежуточный период и среднее царство
 Тексты Саркофагов

Второй промежуточный период
 Древнеегипетская Книга мёртвых
 Книга пещер
 Книга врат
 Амдуат
 Книга Небесной Коровы
 Литания Ра

Древняя Греция 
 Гимны Гомера (англ. Homeric Hymns)
 Теогония
 Илиада и Одиссея
 Золотые стихи

Друзы 
 Послание Мудрости Rasa’il al-hikmah

Друидизм 
 Мабиногион
 Книга захватов

Дудеизм 
 Дуде Дэ Цзин
 Дудерономия

Езиды 
 Чёрная книга
 Кетебе Джилве
 Настоящие основные тексты езидской религии, которые существуют сегодня, являются гимнами, известными как кавлы.

Зороастризм 
[[Файл:Bodleian J2 fol 175 Y 28 1.jpg|thumb|Ясна (Авеста) 28.1 (Bodleian MS J2)]]
 Первичные религиозные тексты, то есть коллекция Авеста
 Ясна, основная литургическая коллекция, включает в себя Гаты.
 Висперад — коллекция дополнений к Ясне.
 Яшты, гимны в честь божеств.
 Видевдат описывает различные формы злых духов и способы их поражения.
 более короткие тексты и молитвы, Яшты — пять Нияшес («поклонение, похвала»), 'Сирозе и Афринганс (благословения).
 Существует около 60 вторичных религиозных текстов, ни одна из которых не считается писанием. Наиболее важными из них являются:
 Денкард (средний персидский, 'Акты религии'),
 Бундахишн (средний персидский, 'Изначальное творение')
 Меног-и Крад (средний персидский, 'Дух мудрости')
 Арда Вираф Намак (средний персидский, 'Книга Арды Вирафа')
 Сад-дар (современный персидский, 'Сто дверей' или 'Сто глав')
 Риваятс, Переписка 15-18 веков по религиозным вопросам
 Для повседневного использования мирянами
 зенд (досл. комментарии), различные комментарии и переводы Авесты.
 Хорде Авеста Зороастрийский молитвенник для мирян из Авесты.

Игуаньдао 
 Майтрейя сутра (китайский: Ми Ле Чжэнь Цзин)
 Путешествие к аду (китайский: Ти Ю Ю Джи)

Индуизм 
Основная статья: Священные писания индуизма
 Шрути
 Веды
 Риг-веда — записана в XV веке до н. э.
 Самаведа
 Яджурведа
 Атхарваведа
 Брахманы
 Араньяки
 Упанишады

 Смрити
 Итихасы
 Махабхарата (включая книгу Бхагавадгита)
 Бхагавад-гита
 Рамаяна
 Пураны
 Бхагавата-пурана
 Тантры
 Сутра
 Стотра
 Аштавакра-гита
 Гхеранда-самхита
 Гитаговинда
 Хатха-йога-прадипика
 Йога-Васиштха

 Пурва Миманса
 Пурва Миманса Сутры

 Веданта (Уттар Миманса)
 Веданта-сутры Вьяса

 Йога
 Йога-сутры

 Санкхья
 Санкхья сутры Капилы

 Ньяя
 Ньяя-сутры Гаутамы

 Вайшешика
 Вайшешика Сутры Канады

 Вайшнавизм
 Вайкханаса Самхиты
 Панчаратра Самхиты
 Дивьяпрабандам

 Шактизм
 Шакта Тантры

 Кашмирский шиваизм
 64 Бхайравагамы
 28 Шайва Агамы
 Шива-сутры Васугупты
 Виджняна-бхайрава-тантра

 Пашупата Шиваизм
 Пашупата Сутра Лакулиша
 Панчарта-бхашья Каундиньи (комментарий к Пашупата сутрам)
 Ганакарика
 Ратнатика Бхасарваджны

 Шайва Сиддханта
 28 Шайва Агам
 Тирумурай (канон из 12 работ)
 Мейкандар Шастры (канон из 14 работ)

 Гаудия-вайшнавизм
 Брахма-самхита
 Джаядева Гитаговинда

 Кришна-карнамрита
 Чайтанья-бхагавата
 Чайтанья-чаритамрита
 Према-бхакти-чандрика
 Хари-бхакти-виласа

 Лингаята
 Сиддханта Шикхамани
 Вачана Сахитья
 Мантра Гопья
 Шуньясампадане
 28 Агамы
 Карана Хасуге
 Басава Пурана

 Кабир Пантх
 поэмы Кабир

 Даду Пантх
 Поэмы Даду

Ислам 
Основная статья: Священное Писание в исламе

 Коран (также называемый Куран, Коран, Кур’ан, или ал-Кур’ан) — четыре книги, которые считаются раскрытыми и упомянутыми по имени в Коране — это Коран (раскрытый Мухаммеду), Таурат (раскрытый Мусе), Забур (открытый Давуду) и Инджиль (открытый Исе)
 Хадис, сообщения о деяниях и высказываниях Мухаммеда.

Христианство 

Традиционное Христианство
 Библия (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие). Некоторые деноминации также включают Апокриф.
 Для Протестантизма, это канон из 66 книг — Еврейский Танах из 24 книг по-разному разделённых (в 39 книг) и универсальный 27-книжный Новый Завет. Некоторые деноминации также включают 15 книг Апокрифов между Ветхим Заветом и Новым Заветом, в общей сложности 81 книга.
 Для Католицизма, это включает семь второканонических книг в Ветхом завете в общей сложности 73 книги, называемых Канон Трента (в версиях Латин Вульгате, Вторая книга Ездры и Третья книга Ездры включены в приложение, но считаются неканоническими).
 Для Православной церкви, это включает Второканонические книги, которые состоят из католического дейтероканона, плюс Третья книга Маккавейская, Псалом 151, Молитва Манассии, и Вторая книга Ездры. Четвёртая книга Маккавейская считается канонической Грузинской православной церковью.
 Эфиопская православная церковь (и её отпрыск, Эритрейская православная церковь) добавили различные дополнительные книги в зависимости от конкретного перечисления канона (см. Эфиопский библейский канон), но всегда включали третью книгу Ездры, Книгу Юбилеев, Книгу Еноха, 4 Варух, и 1, 2, и 3 Маккавеи (нет никакого отношения к Книгам Маккавеев).
 Некоторые Сирийские церкви принимают Сирийский апокалипсис Варуха в качестве писания.

Христианская наука
 Библия
 Наука и здоровье с ключом к Писанию написанная Мэри Бейкер-Эдди. Этот учебник вместе с Библией служит постоянным «безличным пастором» церкви.

Гностицизм
 Библиотека Наг-Хаммади и другие Гностические тексты (не из Библии)
 Некоторые книги Ветхого Завета и Нового Завета
 Кердонианианизм и Маркионитство
 Только Евангелие Маркиона и выбранные Послания Павла приняты

Свидетели Иеговы
 Библия (Священное Писание — Перевод нового мира является их предпочтительным переводом.)

Движение святых последних дней
 Библия
 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (Церковь СПД) использует СПД издание Библии короля Якова для англоговорящих членов; другие версии используются в неанглоговорящих странах.
 Сообщество Христа использует перевод Джозэфа Смита, который он называет «вдохновлённой версией», а также обновлённым современным переводом.
 Книга Мормона
 Драгоценная жемчужина
 Учение и заветы
 Существуют существенные различия в нумерации содержимого и раздела между учением и заветами используемыми Сообществом Христа и СПД Церковью.
 Другие, более мелкие ветви Святых последних дней включают другие писания, такие как Книга Закона Господа используемые Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (Странгит) или Слово Господне использовалось ответвлениями Феттинга..

Церковь коренных американцев (Христианско-образовательные фракции)
 См ниже.

Растафарианство
 См ниже.

Церковь адвентистов седьмого дня
 Библия
 писания Эллен Уайт относятся к повышенному статусу, хотя и не соответствуют Библии, поскольку она считается вдохновлённой пророчицей.

Сведенборгиане
 См ниже.

Церковь объединения
 См. ниже.

Иудаизм 

 Талмудический иудаизм
 См. также: Раввинская литература
 Танах
 Тора (указание)
 Невиим (пророки)
 Ктувим (писания)
 Мишна
 Палестинский Талмуд
 Вавилонский Талмуд
 Гемара

 Каббала
 Каббала: Основные тексты
 Зохар

 Хасидизм
 Ранние тексты:
 Ноам Элимех (Элимелех из Лиженска)
 Кдушат Леви (Леви Ицхак из Бердичева)
 Основополагающие тексты различных хасидских сект:
 Ликутей Мохаран (Брацлавские хасиды)
 Меор Эйнам (Чернобыль)
 Мей Хашилоах (Ижбитза — Радзин)
 Тания (Хабад)
 Вайоэл Моше (Сатмар)

Йоруба 
 Оду Ифа
 Коллекция Оду Ифа Яапа Вердуйджина

 Караимизм
 Танах

 Хайманот
 Танах с несколькими еврейскими апокрифами

Каодай 
 Кин Тиен Дао Ва Тэ Дао (Молитвы Небесного и Земного Пути)
 Фап Чен Чуен (Религиозная Конституция Каодай)
 Тан Луад (Канонические коды)
 Тэн Нгон Хиеп Туен (Компиляция божественных сообщений)

Карлос Кастанеда 
Книги самого Кастанеды
1968 — Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки (англ.  The Teachings of Don Juan, A Yaqui Way of Knowledge)
1971 — Отдельная реальность (англ.  A Separate Reality)
1972 — Путешествие в Икстлан (англ.  Journey to Ixtlan)
1974 — Сказки о силе (англ.  Tales of Power)
1977 — Второе кольцо силы (англ.  The Second Ring of Power)
1981 — Дар орла (англ.  The Eagle’s Gift)
1984 — Огонь изнутри (англ.  The Fire From Within)
1987 — Сила безмолвия (англ.  The Power of Silence)
1993 — Искусство сновидения (англ.  The Art of Dreaming)
1997 — Активная сторона бесконечности (англ.  The Active Side of Infinity)
1998 — Колесо Времени (англ.  The Wheel of Time)
1998 — Магические пассы: практическая мудрость шаманов древней Мексики (англ.  Magical Passes of the Sorcerers of Ancient Mexico)

Книги Флоринды Доннер-Грау одобренные Кастанедой
1977 — Сон ведьмы
1982 — Шабоно
1991 — Жизнь-в-сновидении

Книга Тайши Абеляр одобренная Кастанедой
1992 «Магический переход: путь женщины-воина»

Киратизм 
Мундум

Конкокё 
 Конкокё Киотен (Священное Писание Конкокё)
 Оширасе-Гото Обобе-Чо
 Конко Дайджин Обоегаки
 Горикай I
 Горикай II
 Горикай III

Конфуцианство 
 У-Цзин
 Четверокнижие
 Тринадцатиканоние
 Три комментария к весенним и осенним летописям

Космоэнергетика 
 Танец шивы или космический беспредел
 По следам танца Шивы

Креативизм 
 Вечная религия природы
 Библия белого человека
 Целительная Жизнь

Кызылбаш 
 Буйруки Кызылбаша
 Фетеватнаме

Лингаята 
 Siddhanta Shikhamani

Майянская религия 
 Пополь-Вух
 Дрезденский кодекс
 Мадридский кодекс
 Парижский кодекс
 бесчисленные уничтоженные кодексы

Мандеи 
 Ginza Rba
 Книга Зодиака
 Кйолуста, Канонический молитвенник
 Книга Джона Крестителя
 Диван Абатур, Чистилища
 1012 вопросов
 Коронация Шислам Рба
 Крещение Хибил Зива
 Харан Гавайта

Манихейство 
 Евангелион (Греческий: Εὐαγγέλιον, что означает «хорошие новости»). Также известен как Евангелие Мани и Живое Евангелие
 Сокровище жизни
 «Прагматейя» (греч. πραγματεία)
 Книга Тайн
 Книга великанов
 Послания
 Псалтирь и молитвы. Коптский манихейский псалтырь, обнаруженный в Египте в начале 1900-х годов, был отредактирован и опубликован Чарльзом Альберри из манихейских рукописей в коллекции Честер Битти и в Берлинской академии, 1938-9.
 Шабураган
 Аржанг
 Кефалия (греч. Κεφάλαια), «Дискурсы», найденные в коптском переводе.

Махикари 
 Священные слова (Госейген)
 Молитвенная книга Йокоши (Нориготошу)

Мейаважи 
 Четыре веды Мейаважи
 Ати мей утайа пурана витантам
 Антаваркал манмиям 
 Эман патар атипату тиру мейньяанак корал
 Эман патар атипату котаютак кур

Мехер Баба 
 God Speaks
 Discourses

Моизм 
 Мо-цзы

Наука разума 
 Наука разума Эрнеста Холмса

Нью Эйдж 
Различные религии Нового века могут рассматривать любой из следующих текстов как вдохновлённый:
 Курс чудес
 Беседы с Богом
 Оаспе
 Книга Урантии
 Разоблачённая Изида

Оаспе вера 
 Оаспе

Орфизм 
 Поэмы Орфея

Равидассия 
 Амритбани Гуру Равидасс Джи

Растафарианство 
 Библия (Эфиопский православный канон)
 Holy Piby
 Кебра Негаст
 Речи и труды Хайле Селассие (включая его автобиографию «Моя жизнь» и «Прогресс Эфиопии»)
 Свиток королевского пергамента чёрного верховенства

Раэлиты 
 Труды Раэля aka Клод Ворильхон
 Интеллектуальный дизайн: сообщение от дизайнеров
 Чувственная медитация
 Да, клонированию человека

Рэйки 
 Оригинальное руководство по Рэйки доктора Микао Усуи

Саентология 
 Дианетика: Современная наука о психическом здоровье
 Список текстов саентологии

Самаритянизм 
 Самаритянская Тора

Сант мат 
 Анураг Сагар

Сатанизм 
 Сатанинская библия
 Сатанинские ритуалы

Сат пантх 
 Гиняны (писания, которые содержат внутреннее знание Корана и Атхарваведы, которые были утеряны в первоначальной форме двух писаний, которые также были искажены)
 Дуа (молитвы)

Сахаджа-йога 
Все книги написанные Шри Матаджи Нирмалой Дэви
 Муладхара чакра
 Метасовременная эпоха
 Сахаджа йога
 Творение

Сведенборгиане 
Новая церковь
 Библия (опущено несколько книг)
 Работы Сведенборг, Эммануил (не считаются равными Библии)
Общая церковь
 Библия (опущено несколько книг)
 Работы Сведенборг, Эммануил (считаются равными Библии)

Сикхизм 
 Гуру Грантх Сахиб
 Дасам Грантх

Синтоизм 
 Кодзики
 Риккокуси, который включает Нихон сёки и Сёку нихонги
 Фудоки
 Дзинно Сётоки

Славянское неоязычество 
 Славяно-Арийские Веды
 Велесова книга
 книга Нави

Спиритизм 
 Книга духов (англ. The Spirits Book)
 Книга медиумов
 Евангелие согласно спиритизму
 Рай и Ад
 Бытие по спиритизму

Телема 
 Священные книги Телема, в особенности Книга закона

Тэнрикё 
 Ofudesaki
 Mikagura-utai
 Osashizu

Унариусская академия науки 
 Голос венеры

Урантианизм 
 Книга Урантии

Фалуньгун 
 Чжуань Фалунь

Церковь коренных американцев 
 Библия (только среди христианских сторонников)

Церковь Объединения 
 Божественный Принцип
 Библия как освещено более поздним откровением

Чхондогё 
 Писание Тонхак
 Песни Йонгдам
 Проповеди мастера Хауэола
 Проповеди Почитаемого Учителя Эуяма

Шабакизм 
 Buyruk (Shabak)

Шумеро-аккадская мифология 
 Бартонский цилиндр

Этрусская мифология 

 Скрижали из Пирги
 Liber Linteus
 Cippus Perusinus

Ярзанизм 
 Калам-е саранджам

Священные тексты разных религий по векам и странам

Бронзовый век 
Древнеегипетская религия

Старое царство
 Тексты пирамид

Первый промежуточный период и среднее царство
 Тексты Саркофагов

Второй промежуточный период
 Древнеегипетская Книга мёртвых
 Книга пещер
 Книга врат
 Амдуат
 Книга Небесной Коровы
 Литания Ра
 Великий гимн Атону

Классическая античность 
Этрусская мифология

 Скрижали из Пирги
 Liber Linteus
 Cippus Perusinus

См. также 
 Священное Писание
 Список религий

Примечания

Литература 
 Всемирное писание: Сравнительная антология священных текстов / Под общ. ред. проф. П. С. Гуревича: Пер. с англ. — М.: Республика, 1995. — 591 с.
 Witzel, Michael, «Vedas and Upaniṣads IAST», in: Flood 2003, p. 68